Pot referir-se a un dels següents objectes astronòmics:

 una Galàxia nana blava compacta
 Un tipus d'estrella primerenca de la seqüència principal.
 una estrella nana blava (etapa de nana roja), una etepa hipotètica de l'evolució estel·lar de les estrelles nanes roges.

Pàgines de desambiguació